Pag peut désigner :

Toponyme
 l'île de Pag, est une île de la mer Adriatique située en Croatie ;
 la ville de Pag, une ville située sur l'île de Pag, dans le Comitat de Zadar.

Sigle

 PAG signifie petit âge glaciaire.
 PAG pour Personen-Abwurf-Gerät signifie appareil de parachutage de personne
 PAG pour Plan d'Accompagnement Global

Code
 pag est le code pour le pangasinan, selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Autre
 « Pag » est le diminutif du chanteur Michel Pagliaro.

Homonymie de localités